Па́мятник может означать:
 Памятник — скульптура или архитектурное сооружение, предназначенные для увековечения чего-либо.
 Монумент (от  — напоминание) — памятник значительных размеров, предполагающий масштабное, ансамблевое художественное решение.
 Бюст — скульптура, изображающая грудь, плечи и голову.
 Надгробие — (могильная плита, надгробный памятник, надгробный камень) — крест, камень, скульптура или архитектурное сооружение, устанавливаемое на могиле для увековечения памяти умершего.
 Памятник — часть культурного достояния страны, народа, человечества:
 Памятник природы
 Археологический памятник
 
 Памятник архитектуры
 Памятник искусства
 Памятник письменности
 «Памятник» — общее название стихотворений разных поэтов, начиная с Горация, где автор размышляет о своей роли в истории искусства и месте в памяти народа.
 «Памятник» — стихотворение А. С. Пушкина.
 «Памятник» — стихотворение Г. Р. Державина.
 «Памятник» — песня В. С. Высоцкого.

Топоним 
 Памятник — село в Каланчакском районе Херсонской области Украины.

См. также 
 Памятники-символы
 Памятниковедение

Примечания